Andreea este prenume feminin, care se poate referi la:

Persoane 

 Andreea Adespii, jucătoare profesionistă de handbal,
 Andreea Antonescu, cântăreață,
 Andreea Bălan, cântăreață,
 Andreea Bănică, cântăreață,
Andreea Boșneag, actriță,
 Andreea Bibiri, actriță,
Andreea Chițu, judocană,
 Andreea Esca, jurnalistă și prezentatoare de știri,
Andreea Ianăși, handbalistă,
 Andreea Ibacka, actriță,
 Andreea Marin, prezentatoare de televiziune, 
 Andreea Paul, economistă, 
 Andreea Raicu, fotomodel și prezentatoare TV,
 Andreea Răducan, gimnastă artistică română.

Vezi și 

 
 
 

Prenume feminine românești